L'équipe du Mexique de football participe à sa  Coupe des confédérations lors de l'édition 2013 qui se tient au Brésil du  au . Elle se rend à la compétition en tant que vainqueur de la Gold Cup 2011, le championnat d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes.

Les Mexicains terminent avant-derniers du groupe A et ils sont éliminés en phase de poule.

Résultats

Phase de groupe 

|}

Mexique-Italie

Brésil-Mexique

Japon-Mexique

Effectif 
Sélectionneur : José Manuel de la Torre

Références 

Coupe des confédérations 2013
Mexique